Woodhaven ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodhaven (Louisiana)
 Woodhaven (Maryland)
 Woodhaven (Michigan)
 Woodhaven (Queens) (New York)
 Woodhaven (Virginia)
 Woodhaven Shores (Virginia)

in Südafrika:
 Woodhaven (Durban)